Ди Савет (; р. 1944, Пномпень) — камбоджийская киноактриса, первая обладательница звания Мисс Камбоджа (1959). Муж — Хой Кенг — киноактёр, продюсер и режиссёр. Спасаясь от геноцида они бежали во Францию, а затем переехали в Гонконг. Вскоре супруги развелись, Кенг продолжил свой бизнес, став одним из первых миллионеров Гонконга. Савет вернулась в Камбоджу в 1993 году, в настоящее время продолжает сниматься в кино.

Фильмография

См. также 
 Вичара Дани
 Вирак Дара

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выжившие после геноцида в Камбодже